Miejscowości we Francji:
 Vitry-aux-Loges – w departamencie Loiret
 Vitry-en-Artois – w departamencie Pas-de-Calais
 Vitry-en-Charollais – w departamencie Saona i Loara
 Vitry-en-Montagne – w departamencie Górna Marna
 Vitry-en-Perthois – w departamencie Marna
 Vitry-Laché – w departamencie Nièvre
 Vitry-la-Ville – w departamencie Marna
 Vitry-le-Croisé – w departamencie Aube
 Vitry-le-François – w departamencie Marna
 Vitry-lès-Cluny – w departamencie Saona i Loara
 Vitry-lès-Nogent – w departamencie Górna Marna
 Vitry-sur-Loire – w departamencie Saona i Loara
 Vitry-sur-Orne – w departamencie Mozela
 Vitry-sur-Seine – w departamencie Dolina Marny

Inne:
 Vitry-le-François – okręg (arrondissement) departamentu Marna